Kalimanići est un toponyme qui peut désigner :
Kalimanići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Kalimanići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.

Voir aussi 
Donji Kalimanići
Gornji Kalimanići